VC-1 (videocodec), een videocodec
Verbindings- en Commandovoertuig, een brandweervoertuig